Steinachtalbahn ist der Name der Bahnstrecken
 Ebersdorf bei Coburg–Neustadt bei Coburg
Neckarsteinach–Schönau